Gusić (prezime), hrvatsko prezime
 Gusić (jezero), akumulacijsko jezero u Lici, Hrvatska